Zirona Grande kan avse:

Drvenik Veli – det italienska namnet för ön Drvenik Veli i Kroatien 
Drvenik Veliki – det italienska namnet för orten Drvenik Veliki i Kroatien